Jan Stecki (1871–1954) – polski ekonomista, polityk, działacz organizacji ziemiańskich
 Jan Stecki (ur. 1930) – polski fizykochemik, profesor nauk chemicznych